Martin Hägele ist der Name folgender Personen:

* Martin Hägele (Journalist) (* 1951), deutscher Sportjournalist
 Martin Hägele (Fußballspieler) (* 1956), deutscher Fußballspieler und -trainer